De zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op dinsdag 18 juli 2017. De start was in Le Puy-en-Velay en de finish in Romans-sur-Isère.

Parcours 
Het was een relatief vlakke rit door de departementen Haute-Loire, Ardèche en Drôme. Met name de tweede helft van de etappe was vlak. Onderweg waren er een beklimming van de derde en een van de vierde categorie. In Chantemerle-les-Blés was een tussensprint.

Verloop 
Nicolas Edet, Thomas Degand, Sylvain Chavanel, Daryl Impey en Thomas De Gendt zaten in de vlucht van de dag. In het peloton ontstond een breuk, waardoor onder andere groenetruidrager Marcel Kittel op achterstand raakte. Met name Team Sunweb van sprinter Michael Matthews maakte daarom vaart om de afstand tussen beide groepen te vergroten. Dit ging ten koste van de kopgroep die weer werd ingelopen. Door de harde wind ontstonden in het laatste stuk van de etappe waaiers, waardoor onder andere de klassementsrenners Daniel Martin en Louis Meintjes tijdverlies opliepen. Een aantal sprinters wist zich in de voorste groep te handhaven en zij konden gaan sprinten om de dagzege. Michael Matthews, John Degenkolb en Edvald Boasson Hagen maakten het elkaar moeilijk waarna Mathews won. Het gat tussen de kop van de wedstrijd en de op achterstand geraakte groep met Marcel Kittel bedroeg op de finish uiteindelijk 16 minuten.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Philippe Gilbert niet gestart
  George Bennett

Externe link 
 De route van de 16e etappe op letour.fr

16
Romans-sur-Isère
Sport in Drôme
Ronde van Frankrijk 201716